

Persone 
Richard Worley (?–1719), pirata inglese
Tessa Worley (1989), sciatrice alpina francese

Altro
Worley, città statunitense nell'Idaho
7011 Worley, asteroide della fascia principale